Тенишев — фамилия. Известные носители:
 Тенишевы — русский княжеский род татарского происхождения.
 Тенишев, Александр Фатехович (род. 1971) — поэт, член Ордена куртуазных маньеристов.
 Тенишев, Василий Борисович (1709 — ок. 1789) — князь, Казанский губернатор (1760—1764).
 
 Тенишев, Дмитрий Васильевич (1776—1829) — князь, Казанский вице-губернатор (1797—1802), Астраханский гражданский губернатор (1802—1807), начальник Симбирского ополчения (1812).
 Тенишев, Николай Иванович (1798—1862) — князь, генерал-майор, губернатор Сандомирской губернии.
 Тенишев, Сергей Дмитриевич (1928—1996) — советский спортсмен-раллист, заслуженный мастер спорта СССР.
 Тенишев, Шакир Сабиржанович (1919—2011) — советский спортсмен-альпинист, тренер по альпинизму, мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР.
 Тенишев, Эдхям Рахимович (1921—2004) — советский и российский тюрколог, монголовед, член-корреспондент РАН.

См. также 
 Тенишево
 Талашкино — усадьба Тенишевых
 Тенишевское училище